Kralj ima več pomenov:
 kralj je vladarski naslov 
 kralj je figura pri šahu
 kralj je močna figura pri kartah
 kralj je vzdevek Elvisa Presleya
 Lev je kralj živali.
 kralj Matjaž in kraljevič Marko
 Kralj je tudi štirinajsti najbolj pogost priimek v Sloveniji
Drame:
Kralj Lear
Kralj Ojdip
Kralj na Betajnovi
Kralj Ubu
 Navedki:
  Kralj je mrtev, živel kralj!